Альмогро́те () — это мохо с текстурой паштета, приготовленный из выдержанного сыра, типичного для острова Ла Гомера (Канарские острова), очень вкусный и слегка острый. Это один из самых характерных гастрономических блюд этого Канарского острова, который появился в самой отдалённой истории, как формула сочетания двух основных элементов местной диеты, таких как вяленый козий сыр и мохо пикон, используемые для обмакивания хлеба или картофеля (папас-арругадас).

Характеристика 
Для его приготовления необходимо мелко натереть очень выдержанный сыр (особенно твёрдый козий сыр с острова Гомера) и смешать его с красным перцем пикона или пальмовым перцем (название, данное на Канарских островах типу продолговатого и острого перца), чесноком и оливковым маслом (extra virgin) по вкусу. Все перемешивается до тех пор, пока не приобретёт нужную густоту (зависит от количества используемого масла).

Конечный продукт представляет собой пасту более или менее густой консистенции, паштетного типа, бледно-оранжевого цвета и с интенсивным вкусом, напоминающим козий сыр, с более или менее острым привкусом. Он намазывается на хлеб и используется в качестве аперитива с бокалом вина.

Галерея

См. также 
 Мохо Кесо, аналогичный продукт с островов Йерро и Ла-Пальма.

Примечания

Литература 
 

Соусы
Кухня Канарских островов
Гомера
Бутербродные пасты